Жмурко Лаврентий (Вавжинец) (; 10 июня 1824, Яворов — 3 апреля 1889, Львов) — польский , основатель так называемой первой львовской математической школы, изобретатель. Отец выдающегося художника Францишека Жмурко.

Биография 
Родился в Яворове на Львовщине в крестьянской семье. Окончил гимназию в Перемышле и двухгодичные философские курсы в Львове.
С 1845 по 1849 год изучал право во Львовском университете и математику в Венском университете.

После окончания Венского университета в 1851 году возглавил новообразованную кафедру математики в Львовской технической академии (сейчас Национальный университет «Львовская политехника»). Стал профессором в 26 лет. Его лекции по математике в Технической академии посещали и студенты университета.

В 1871 году перешел на должность заведующего математики в Львовского университета, по совместительству преподавал математику в Технической академии в 1878 году.

В 1878 году Жмурко был удостоен звания почётного профессора Львовского университета.

По совету профессора Жмурко должность заведующего кафедрой геодезии и сферической астрономии пригласили Доминика Зброжека.

Вклад в науку 
Разработал оригинальный метод преподавания математики, опубликовал ряд научных статей, а именно:
 «Wykład matematyki na podstawie ilości o dowolnych kierunkach w przestrzeni (2 T., 1861—1864);»
 «Teoria największości i najmniejszości funkcji wielu zmiennych (1871)» и др.

Создал инструменты для черчения различных кривых, которые демонстрировались и были отмечены медалями на нескольких международных выставках (Вена 1873, Львов 1877, Париж 1878, Лондон 1878).

По достоинству были оценены тригонометрические подстановки Жмурко в интегральном исчислении.

Умер во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище, поле № 69.

Примечания 

Выпускники Венского университета
Преподаватели Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище